Ellefsen ist der Familienname folgender Personen:

 Didrik Müller Ellefsen (* 1952), norwegischer Skispringer
 Elias Ellefsen á Skipagøtu (* 2002), färöischer Handballspieler
 Henrik Ellefsen (* 1971), schwedischer Krimineller
 Pauli Ellefsen (1936–2012), färöischer Politiker

Sonstiges:
 Ellefsen Harbour, Naturhafen im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Ellefson